Die 83. nationale Deutsche Tischtennis-Meisterschaft fand vom 6. bis 8. März 2015 in Chemnitz in der Chemnitz Arena statt.

Bei dieser Meisterschaft konnte niemand den Titel aus dem Vorjahr verteidigen. Timo Boll zeigte sich der übrigen Konkurrenz deutlich überlegen und wurde zum zehnten Mal Deutscher Meister im Einzel. Damit ist er alleiniger Rekordhalter, nachdem Eberhard Schöler und Conny Freundorfer den Titel neun Mal gewannen. Im Herrendoppel siegten Steffen Mengel und Benedikt Duda. Gleich zwei Mal errang Petrissa Solja den Siegerpokal, nämlich im Damen-Einzel und im Doppel mit Sabine Winter.

Deutschlands Nationalspieler Dimitrij Ovtcharov, Bastian Steger, Patrick Baum, Shan Xiaona, Irene Ivancan, Zhenqi Barthel und Han Ying fehlten krankheitsbedingt, Christian Süß bevorzugte Vorbereitungen zum Abitur.

Ein Mixedwettbewerb fand nicht statt. Alle Hauptrunden wurden im KO-System ausgetragen, und zwar nach dem Modus Best-of-Seven (vier Gewinnsätze erforderlich), die Doppel vor dem Viertelfinale als Best-of-Five (drei Gewinnsätze erforderlich). Den Einzelkämpfen wurden noch Gruppenspiele vorangestellt, in denen sich die Aktiven mit der niedrigsten Wertezahl für das Hauptfeld qualifizieren mussten.

Alle Ergebnisse ab Achtelfinale

Herreneinzel

Dameneinzel

Herrendoppel

Damendoppel

Alle Teilnehmer der Vorrunden

Herren 

 Vorrunde Gruppe A
 Erik Schreyer, Post SV Mühlhausen
 Philipp Hoffmann, TTC Holzhausen
 Jens Köhler, TTC Börde Magdeburg
 Robert Kempe, TTC Holzhausen
 Eric Osbar, DJK TTV Biederitz
 Gregor Meinel, TTC Holzhausen
 Phillip Schädlich, SV Schott Jena
 Leander Ingwer Neudeck, Post SV Zeulenroda

 Vorrunde Gruppe B
 Leonard Süß, SV Schott Jena
 Hendrik Fuß, TTC Holzhausen
 Nick Neumann-Manz, SV SR Hohenstein-Ernstthal
 Mathias Dietrich, DJK TTV Biederitz
 Marius Marth, SV Aufbau Altenburg
 Robert Roß, MSV Hettstedt
 Dominik Meisel, TSV 1876 Nobitz
 Christian Tschense, SV Zörbig

Damen  

 Vorrunde Gruppe A
 Anna-Marie Helbig, LTTV Leutzscher Füchse
 Marlene Scheibe, BSC Rapid Chemnitz
 Huong Tho Do Thi, LTTV Leutzscher Füchse
 Sophie Schädlich, SV Schott Jena
 Christina Wirth, SG Aufbau Schwerz 1966
 Sarah Uecker, TTZ Sponeta Erfurt
 Patricia Jarsetz, TTZ Sponeta Erfurt
 Selina Vieth, TTC Börde Magdeburg

 Vorrunde Gruppe B
 Huong Do Thi, LTTV Leutzscher Füchse
 Lisa Bormann, ESV Lokomotive Pirna
 Julia Krieghoff, ESV Lokomotive Pirna
 Frieda Scherber, ESV Lokomotive Pirna
 Anja Pohl, TTC HS Schwarza
 Jessica Pinno, TTC Börde Magdeburg
 Margarita Tischenko, TTZ Sponeta Erfurt
 Ulrike Grobleben, TTC Börde Magdeburg

Literatur 
 Ausführliche Berichte in Zeitschrift tischtennis, 2015/3, Seite 8–15 + Seite 32

Weblinks 
 alle Ergebnisse (abgerufen am 2. November 2017)

Einzelnachweise 

	

2015
Tischtennisveranstaltung 2015
Sportveranstaltung in Chemnitz